

Sigle 

 Near infrared  – vicino infrarosso: regione dello spettro elettromagnetico nella banda dell'infrarosso, usata per la spettroscopia NIR.

Geografia 
 Nir – città iraniana della provincia di Ardabil
 Nir – città iraniana della provincia di Yazd

Codici 
 nir – codice ISO 639-3 della lingua imbora